Посоантигуо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Торо.  Занимает площадь 37,68 км². Население — 282 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы